Le nom Lambie est porté par les personnes suivantes :
 David Lambie (1925-2019), un homme politique écossais ;
 Ian Lambie (1954-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Jim Lambie (1964-), un artiste plasticien écossais ;
 John Lambie (1951-), un joueur de rugby à XV international australien ;
 John Lambie (1941-2018), un footballeur et entraîneur écossais ;
 Lindsay Lambie (1910-1996), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Patrick Lambie (1990), un joueur de rugby à XV sud-africain ;
 William Lambie (1873-?), un footballeur écossais.